Karel Abraham (Brno, 2 januari 1990) is een Tsjechisch voormalig motorcoureur.

Abraham begon in 2005 in de 125cc, waarna hij na 2 seizoenen de overstap maakte naar de 250cc en later de Moto2. In de 250cc/Moto2 reed hij 4 jaar. Daar behaalde hij 2 podia en 1 overwinning. Zijn eerste podium kwam in de Grand Prix van Japan in 2010, en zijn eerste en enige overwinning volgde 4 races later, in de Grand Prix van Valencia.

Abraham maakte in 2011 de overstap naar de MotoGP, waarin hij in de eerste 6 jaar voor het team van zijn vader reed, die eigenaar is van een groot aantal winkels in Tsjechië. 

In 2016 maakte hij de overstap naar de Superbike, om een jaar later weer terug te keren in de MotoGP. Hij vervolgde zijn MotoGP carrière bij het team Pull & Bear Aspar. In 2018 stapte hij over naar het Angiel Nieto Team.

In 2019 reed hij nog 1 jaar bij het Reale Avintia Team, om aan het einde van het seizoen zijn afscheid aan te kondigen.

Statistiek

Externe link 
 

Tsjechisch motorcoureur
MotoGP-coureur